«На семи́ ветра́х» — название художественных произведений.

 «На семи ветрах» — советский кинофильм Станислава Ростоцкого, военная драма (1962).
 «На семи ветрах» — песня Александра Кутикова и Андрея Макаревича из альбома «Внештатный командир Земли» (1993) группы «Машина времени».